

Földrajz 

 Magyarország
 Alsónemesapáti, Zala megye
 Apátistvánfalva, Vas megye
 Aranyosapáti, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Bátaapáti, Tolna megye
 Gagyapáti, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 Gencsapáti, Vas megye
 Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok megye
 Kisapáti, Veszprém megye
 Kisbárapáti, Somogy megye
 Körösszegapáti, Hajdú-Bihar megye
 Nemesapáti, Zala megye
 Olcsvaapáti, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 Pornóapáti (1899-ig Pornó), Vas megye
 Pusztaapáti, Zala megye
 Somogyapáti, Baranya megye 
 Zalaapáti, Zala megye

 Horvátország
 Valkóapáti, Horvátország, Valkóvár-Szerém megye

 Románia
 Apáti, Arad megye
 Dobrácsapáti, Szatmár megye
 Oláhapáti, Bihar megye
 Tyukszer-Apáti puszta, Értarcsa része, Bihar megye

 Szlovákia
 Apátikér, Nagykér (korábban: Nyitranagykér) része
 Apátkolos (1898-ig Kolos-Hradistye, szk. Klížské Hradište), Nagykolos része, Trencséni kerület, Simonyi járás
 Apátlévna (1898-ig Livina-Apáti, szk. Livinské Opatovce), Trencséni kerület, Simonyi járás
 Apátmarót (szk. Opatovce Moravce), Hontmarót része, Besztercebányai kerület, Korponai járás
 Apátújfalu (szk. Opatovská Nová Ves), Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
 Bajmócapáti, Szlovákia, Trencséni kerület, Privigyei járás
 Felsőapáti, Garamszentkereszt része, Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
 Garamapáti, Garamújfalu része, Nyitrai kerület, Lévai járás
 Losoncapátfalva, Losonc része,  Besztercebányai kerület, Losonci járás
 Nyitraapáti, Vicsápapáti része
 Szilvásapáti, Kassa része, Kassai kerület, Kassai IV. járás
 Vágapátfalva, Trencsén része, Trencséni kerület, Trencséni járás
 Vágapáti, Trencséni kerület, Trencséni járás
 Vicsápapáti, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
 Zsitvaapáti (1899-ig Kisapáti és Knezics, szk. Žitavany, korábban Opatovce nad Žitavou), Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás

 Szerbia
 Apatin, Szerbia, Vajdaság

Történeti földrajz
 Apatofcsa puszta, Radosna határában
 Apáti, Abafája része
 Apáti-puszta, Kurinc, ma Rimaszombat része
 Bátmonostor egykori neve
 Kemenesmagasi egykori neve
 Kisbér része
 Kisszentmárton része
 Kutasi Apáti-mező
 Lukanénye egykori neve
 Tihany része